Бобеков може да се отнася до:
 Павел Бобеков – български революционер
 Радко Бобеков – български шахматист